Carosello Carosone – titolo di vari album di Renato Carosone
 Carosello Carosone
 Carosello Carosone n. 2
 Carosello Carosone n. 3
 Carosello Carosone n. 4
 Carosello Carosone n. 5
 Carosello Carosone n. 6
 Carosello Carosone n. 7
 Carosello Carosone – film TV del 2021 sulla vita di Renato Carosone